Speaks bezeichnet:

 Speaks (Texas), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 John C. Speaks (1859–1945), US-amerikanischer Politiker
 Margaret Speaks (* 1994), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Nimrod Speaks (* um 1985), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:

 Autism Speaks